Chelo é uma aldeia da região centro de Portugal que pertence à freguesia de Lorvão, ao concelho de Penacova e ao distrito de Coimbra. 
É uma aldeia pacata e em que todos os habitantes são muito unidos e fazem tudo com o maior gosto. Esta pacata terra está sempre em festa e até tem um clube de futsal com equipas de Escolas, Infantis, Iniciados e Seniores. Este clube chama-se União Popular e Cultural de Chelo.

Ainda perto de Chelo há uma pequena povoação, chamada Chelinho. É também uma terra muito interessante mas mais pequena que Chelo.

Colectividades
 União Popular e Cultural de Chelo

Lorvão
Aldeias do Distrito de Coimbra